Columbine (Colorado), een plaats in de Amerikaanse staat Colorado
Bloedbad op Columbine High School, een dodelijke schietpartij op een school in deze plaats
Bowling for Columbine, een film gemaakt naar aanleiding van dit bloedbad
 Columbine (album), een album van Aura Dione